Anja Andersen kan henlede til flere personer.

 Anja Andersen – dansk håndboldspiller
 Anja Cetti Andersen – dansk astronom